Мотц, Георг (Georg Motz; 1653—1733) — немецкий органист и музыкальный теоретик.
 Мотц, Карл (Karl Motz; 1906 — ?) — нацистский функционер.
  — прусский государственный деятель.

Примечания